Bartel kan som auktorsförkortning betyda:

 Max Bartel
 Jim A. Bartel

Robotskapade auktorsförkortningar